Damia ist:

 der Name der römischen Bona Dea, siehe Damia (Mythologie)
 Damia und Auxesia, zwei Heroinen der griechischen Mythologie
 Damia, biblischer Ort, auch Stadt Adam, in  als in der Nähe Zarethans beschrieben, siehe Adam (biblische Stadt)
 Damia Bridge, Brücke über den Jordan und israelisch-jordanischer Grenzübergang 
 Damia und Damia's Children, der zweite bzw. dritte SF-Roman in der Rowan-Serie von Anne McCaffrey

Name von Personen:
 Damia (Heilige), afrikanische Märtyrerin, Gedenktag ist der 27. Mai
 Damia (Sängerin) (eigentlich Marie-Louise Damien), 1889–1978, französische Chansonsängerin
 Tonio Damia (eigentlich Antonio Damia, * 1950), italienischer Filmschaffender
 Damià Abella Pérez (* 1982), spanischer Fußballspieler